Livingston County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Livingston County Courthouse (Illinois), ID-Nr. 86003165
 Livingston County Courthouse (Michigan), ID-Nr. 76001031